Marchino ist der Familienname folgender Personen:
 Mary Anne Marchino (1938–2021), US-amerikanische Schwimmerin, siehe Mary Anne Witchger
 Nathalie Marchino (* 1981), kolumbianische Rugbyspielerin